Alain Vasselle (1947-), homme politique français ;
 Maurice Vasselle (1904-1970), pilote de rallye français.